

Пессеїк — місто, штат Нью-Джерсі
 Пассаїк — округ, штат Нью-Джерсі
 Пессеїк — селище, штат Міссурі